Безу́мие:

 Безумие — устаревший вариант понятия «сумасшествие».

См. также 

 «Безумие короля Георга»
 «Отель Безумие»